Монументаль — часть названия некоторых южноамериканских стадионов.

 «Монументаль» — стадион в Буэнос-Айресе (Аргентина), на котором выступают «Ривер Плейт» и сборная Аргентины по футболу.
 «Монументаль» — стадион в Лиме (Перу), на котором выступает «Университарио».
 «Монументаль Давид Арельяно» — стадион в Сантьяго (Чили), на котором выступают «Коло-Коло» и чилийские клубы в международных турнирах в случаях, когда вместимость их стадионов не соответствует стандартам.
 «Монументаль Исидро Ромеро Карбо» — стадион в Гуаякиле (Эквадор), на котором выступает местная «Барселона».
 «Монументаль де Матурин» — стадион в Матурине (Венесуэла), на котором выступает «Монагас» и иногда сборная Венесуэлы по футболу.
 «Олимпико Монументал» — стадион в Порту-Алегри (Бразилия), на котором до 2013 года выступал «Гремио».
 «Луис Трокколи» — полное, но редко используемое название стадиона в Монтевидео (Уругвай) — «Монументаль Луис Трокколи»